Аэлита — электронный музыкальный синтезатор, клавишный трёхголосный. Выпускался в 80-е годы в СССР.

Описание 
На «Аэлите» были реализованы разнообразные звуковые эффекты: трёхголосный унисон, тембровое глиссандо, частотное вибрато, тембровое тремоло, затухание, атаку, эффект струнных инструментов.

Характер звучания можно было менять прямо во время исполнения, так же как и тембр: достигалось поворотом ручки или прикосновения к кнопкам управления. При исполнении музыкального произведения на «Аэлите» можно сделать запись на магнитофон, прослушать «игру на исполнителя» через головные телефоны.

Корпус инструмента из алюминиевого сплава, оклеенного искусственной кожей, при перемещении инструмента надёжно защищён лёгким и прочным футляром.

Технические характеристики

Примечания 

 Синтезатор использовался в записи альбома Kosmodrom исполнителя Bad Sector.
 Синтезатор использовался в записи альбома Ælita исполнителя Mando_Diao

См. также 
Синтезатор

Ссылки 
Синтезатор "Аэлита" в Музее Советских Синтезаторов Ruskeys.net

Синтезаторы